Az M102 több dolog nevében is szerepel:

 Messier 102, Messier-katalógus egyik, ma még nem azonosított objektuma
Közlekedés
 Mercedes-Benz M102, a Mercedes-Benz egyik dugattyús autómotorja
 BMW M102, dugattyús BMW-motor
 M–102 (Michigan), autóút Michiganben az 8 Mile Road-on
 M102 (New York City bus), buszjárat Manhattan-ben
Haditechnika
 M102 (tarack), amerikai könnyű vontatott 105 mm-es tábori tarack